Айван Бенджамин Элийя Тоуни (; род. 16 марта 1996, Нортгемптон, Англия) — английский футболист, нападающий клуба «Брентфорд».

Карьера

«Нортгемптон Таун» 
Тоуни родился в городе Нортгемптон, графство Нортгемптоншир, Англия. Начал футбольную карьеру в клубе «Нортгемптон Таун» из своего родного города. В первой команде дебютировал 13 ноября 2012 года в кубковом матче против «Брэдфорд Сити» на «Вэлли Пэрейд», где заменил Льюиса Уилсона в конце матча. В свои 16 лет стал самым молодым игроком «Нортгемптон Таун» за всю историю существования клуба. На следующий день в матче молодёжного кубка Англии против «Йорк Сити» Тоуни забил 4 гола, матч закончился победой со счётом 5:0.

Во Второй лиге Англии Тоуни дебютировал 28 сентября 2013 года в домашнем матче против «Моркам», где заменил Бена Тозера на 74-й минуте матча. Свой первый гол во Второй лиге Тоуни забил 26 апреля 2014 года в матче против «Дагенем энд Редбридж». В этом матче он забил два гола, матч закончился со счётом 3:0. 3 мая в последнем матче сезона против «Оксфорд Юнайтед» Тоуни забил головой, «Нортгемптон Таун» выиграл эту встречу со счётом 3:1 и избежал вылета в Национальную Конференцию.
.

13 августа 2014 года Тоуни забил головой в первом раунде Кубка Футбольной лиги в ворота «Вулверхэмптон Уондерерс», команда Тоуни выиграла матч со счётом 3:2. Свой первый гол в сезоне 2014/15 Тоуни забил 20 сентября в матче против «Аккрингтон Стэнли». В этом матче он забил два гола, но встреча была проиграна со счётом 4:5. Неделю спустя он забил единственный и победный гол в матче против «Моркам».

В ноябре 2014 года Тоуни был близок к переходу в «Вулверхэмптон Уондерерс» за 500 тыс. фунтов. Однако трансфер сорвался после медицинского осмотра.

«Ньюкасл Юнайтед» 
6 августа 2015 года Тоуни подписал долгосрочный контракт с «Ньюкасл Юнайтед». Впервые вышел на поле во втором раунде Кубка Футбольной лиги 25 августа, где заменил Массадио Айдара в конце матча против своей бывшей команды из Нортгемптона. 26 сентября дебютировал в Английской премьер-лиге в матче против «Челси», заменил Александара Митровича на 85-й минуте.

Аренда в «Барнсли» 
9 ноября 2015 года Тоуни на правах аренды перешёл в «Барнсли», срок аренды был рассчитан на 28 дней. Дебютировал в клубе на следующий же день в матче Трофея Футбольной лиги против «Йорк Сити». 5 декабря забил свой первый гол в матче следующего раунда трофея Футбольной лиги против «Уиган Атлетик», матч закончился со счётом 2:2, «Барнсли» выиграл по пенальти со счётом 4:2. Через неделю Тоуни забил первый гол в лиге, в матче против «Колчестер Юнайтед».

«Питерборо Юнайтед»  
9 августа 2018 года Айван Тоуни подписал контракт с клубом Питерборо Юнайтед. По данным из ряда источников, контракт оценивался в £650 000.

За сезон 2018/19 в Лиге 1 и кубковых встречах этого же сезона выходил на поле в 55 играх и забил 23 гола, став лучшим бомбардиром команды.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Брентфорд»

Футболисты Англии
Игроки ФК «Нортгемптон Таун»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Шрусбери Таун»
Игроки ФК «Сканторп Юнайтед»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Питерборо Юнайтед»
Игроки ФК «Брентфорд»